USS Annapolis ist der Name vierer Schiffe der United States Navy, benannt nach der Stadt Annapolis in Maryland:

USS Annapolis (PG-10), ein Kanonenboot, in Dienst von 1897 bis 1919
USS Annapolis (PF-15), eine Fregatte der Tacoma-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1946
USS Annapolis (AGMR-1) (bis 1959 USS Gilbert Islands (CVE-107)), ein Eskortträger der Commencement-Bay-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1976
USS Annapolis (SSN-760), ein Atom-U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1992

Annapolis
Annapolis (Maryland)